Skagen bezeichnet:

 Skagen, eine Stadt in Dänemark
 Schagen, eine Gemeinde in den Niederlanden
 Flughafen Stokmarknes, Skagen, Flughafen in Norwegen
 Skagen (Schiff, 1975), ehemaliges Fährschiff der norwegischen Reederei Color Line
 Skagen Designs, ein dänisches Unternehmen

Skagen ist der Familienname folgender Personen:
 Arne Skagen, norwegischer Musiker, bekannt als Captain Poon (Bloodlights, Gluecifer)
 Fredrik Skagen (1936–2017), norwegischer Schriftsteller und Universitätsbibliothekar